Mistrzostwa Estonii w piłce siatkowej mężczyzn (Eesti meeste meistrivõistlused võrkpallis) – rozgrywki mające na celu wyłonienie najlepszej klubowej drużyny siatkarskiej w Estonii. Po raz pierwszy zorganizowane zostały w 1925 roku. W latach 1944-1991 odbywały się w ramach Estońskiej SRR.

Najlepsze drużyny z Estonii występują także w lidze bałtyckiej.

Medaliści

Mistrzostwa Estonii 1925-1944

Mistrzostwa Estońskiej SRR

Mistrzostwa Estonii od uzyskania niepodległości w 1991

Linki zewnętrzne 
 

!